West Corinth ist der Name dreier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 West Corinth (Maine), eine Ortschaft im Penobscot County, im US-Bundesstaat Maine
 West Corinth (Mississippi), eine Ortschaft im Alcorn County, im US-Bundesstaat Mississippi
 West Corinth (Vermont), eine Ortschaft im Orange County, im US-Bundesstaat Vermont

Siehe auch:
 East Corinth